Gerasdorf heißen folgende geographischen Objekte:
 Gerasdorf bei Wien, Stadtgemeinde im Bezirk Korneuburg, Niederösterreich
 Gerasdorf am Steinfeld, Katastralgemeinde von St. Egyden am Steinfeld, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich

  Justizanstalt Gerasdorf, Gefängnis in Österreich

Siehe auch:
 Gerastorf
 Gerersdorf